Ленинградский завод оптического стекла (1914—1970) — историческое предприятие оптического стекловарения, основанное в одном из цехов Императорского фарфорового завода в Петрограде. На предприятии проводилось опытное оптическое стекловарение «английским способом», проведение опытов было организовано Главным артиллерийским управлением. С 1923 года включён в оборонную промышленность с наименование Ленинградский завод оптического стекла (ЛенЗОС) и находился под управлением главного управления военной промышленности (Главвоенпром). В 1970 году прекратил существование в связи с реорганизацией в филиал Государственного оптического института имени С. И. Вавилова (ГОИ), получив наименование Филиал № 1 ГОИ. В настоящее время правопреемником Ленинградского завода оптического стекла является Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения (НИТИОМ).

История

Императорский фарфоровый завод 
С августа 1914 года по просьбе ГАУ на Императорском фарфоровом заводе проходили эксперименты по варке оптического стекла. Опыты начались под руководством Н. Н. Качалова. С частной английской компанией  удалось договориться о передаче патента на оптическое стекловарение, в том числе чертежей и приёмов стекловарения. С целью подробного ознакомления с технологическим процессом производства, Качалов Николай Николаевич, Гребенщиков Илья Васильевич, другие инженеры, печники и стекловары для передачи опыта на месте выезжают в Англию . В 1916 году были получены первые положительные результаты: из своего стекла была изготовлена призма, испытанная Артиллерийским управлением и получившая его одобрение. Вскоре в мастерской Обуховского завода был собран первый бинокль на основе отечественного оптического стекла.

Ленинградский завод оптического стекла 
В 1923 году цех оптического стекловарения на Петроградском фарфоровом завода был выделен в Петроградский завод оптического стекла. В 1925 году завод получил номер 912 и наименование «Ленинградский завод оптического стекла» (ЛенЗОС). Уже в 1926 г. был освоен выпуск 17 марок оптического стекла. К 1936 г. в стране силами ЛенЗОСа и Изюмского завода оптического стекла (ИЗОС) выпускалось уже 70 марок бесцветного стекла, а к 1940 г. был освоен выпуск цветного оптического стекла, каталог которого насчитывал 71 марку.

В годы Великой Отечественной войны значительная часть технологического оборудования завода вместе со специалистами была вывезена в Пензенскую область на завод «Красный гигант», выпускавший художественное стекло и сортовую посуду.

В 1944 году началось восстановление ЛенЗОСа, а спустя 2 года группа работников предприятия была командирована в Германию для ознакомления с опытом производства оптического стекла на заводе Шотта.

Первый филиал ГОИ 
В послевоенные годы постепенно расширялась номенклатура выпускаемых на заводе стекол, начаты работы по оптическим кристаллам. В 1969 году, в связи с ростом объёмов работ и численности сотрудников, материаловедческие лаборатории ГОИ были преобразованы в 1-й филиал ГОИ, директором которого был назначен Г. Т. Петровский. Одновременно он стал и директором ЛенЗОСа. А через год ЛенЗОС был включен в состав 1-го филиала ГОИ на правах опытного производства.

20 сентября 1990 года в соответствии с приказом № 363 Министра оборонной промышленности СССР создаётся Всесоюзный научный центр Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова, при этом 1-й филиал ГОИ преобразуется в Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения (НИТИОМ). 20 июня 1991 года состоялась передача права хозяйственного ведения федеральной собственности от ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова к НИТИОМ ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова.

См. также 
 Изюмский приборостроительный завод (ИПЗ)
 Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС)

Примечания

Ссылки 
 АО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С. И.Вавилова». Центр раскрытия корпоративной информации.
 

Предприятия стекольной промышленности СССР